Tsugumi Higashijujo (東十条 つぐみ Higashijūjō Tsugumi) es la Tercera Ánima Mundi y personaje de Cyber Team in Akihabara. Quiere ser una famosa cantante de pop pero se avergüenza de eso. Tsugumi es la más popular de la serie y su nombre significa túrdido.

Historia 

Aparece en una pequeña escena en el Capítulo 1, pero se da a conocer en el Capítulo 3, donde se ve su gran sueño: ser una cantante de pop. Salvó a Densuke de ser arrollado y Hibari se lo agradece llevándola a comer, Tsugumi piensa que Hibari es una chica muy alegre y entusiasta y Desde el principio se llevaba mal con Suzume.

Incluso frente a sus amigas, le avergüenza contar su sueño. Admira a Hatoko (A quien llama Hato-pyon), su cantante favorita e inspiración y espera cantar a duo con ella algún día. Es la última en darse cuenta de que Hatoko pertenecía a los villanos (Capítulo 23). Le es difícil entender lo que dice Tsubame, como en una conversación entre ellas en el Capítulo 25:

Tsugumi: Tsubame-chan es más valiente que tu, Hibari
Tsubame: El castillo es la tierra prometida, por eso
Tsugumi: Ah?
Tsubame: La tierra prometida
Tsugumi: ........Aún no entiendo nada de lo que ella dice.....

Película 

Tsugumi tiene la oportunidad de ir a realizar su sueño y va a a un concurso de talentos a cantar. Lo malo es que al mismo tiempo tenía un torneo de karate, por lo que faltó a ambos. Se revela que iba a competir contra Jun. A pesar de que Tsubame se unió al Cyber Team, aun le parece escalofriante.

Personalidad 
 
Tsugumi es muy ruda pero quiere ser una cantante de pop. Como sus padres son rudos como ella, le avergüenza contar su sueño y decepcionarlos al elegir un camino diferente a la lucha. Cuando se trata de amistad es muy leal. Al igual que Jun (del Sibire Team) le gusta usar la fuerza bruta.

Infancia 

Tsugumi descubrió su fascinación por la música pop a los 10 años, cuando su padre la regañó por hacer mal su entrenamiento de lucha y ella escapó de casa, cuando escuchó el pop, se tranquilizó.

Familia 
 
Sus padres son un instructor de karate y su madre es Rosario Misa, una luchadora profesional. Por sus venas corre sangre de guerreros y Tsugumi no quiere que sus padres descubran que quiere ser una cantante de pop.

Dobladores 

En la versión japonesa su seiyuu es Yu Asakawa
En la versión en inglés es Kira Vincent Davis

Cyber Team in Akihabara
Tsugumi Higashijujo